Дмитрий Игнатьевич Валентей (15 сентября 1922, Москва — 17 декабря 1994, там же) — советский и российский социолог, экономист, организатор. Доктор экономических наук, профессор. Участник Великой Отечественной войны.

Основатель и первый руководитель (1965—1991) Центра по изучению проблем народонаселения на экономическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Сыграл огромную роль в возрождении советской демографии в 1960-е годы.

Заслуженный деятель науки РСФСР (1991). Член-корреспондент РАЕН (1994).

Член Международного союза по научным исследованиям народонаселения; почётный член Чехо-Словацкого демографического общества; эксперт ООН по проблемам народонаселения мирового сообщества.

Биография 
Отец — Игнатий Александрович Валентей, лётчик, инженер. С четырёх лет Дмитрий жил с матерью, отец ушёл из семьи. После окончания 9 классов поступил в Учительский институт, работал в горкоме комсомола, газете «Московский комсомолец». После начала войны ушёл добровольцем на фронт, окончил разведшколу, воевал, был контужен в Сталинграде, из-за контузии получил инвалидность и был комиссован из армии.

В 1945 году окончил исторический факультет Московского городского педагогического института им. В. П. Потёмкина.

С 1949 года — кандидат экономических наук (тема диссертации: «Безработица в условиях общего кризиса капитализма»), с 1961 года — доктор экономических наук. Тема диссертации: «Социально-экономические проблемы народонаселения (воззрения и теории)».

В 1962—1963 годах — руководитель Координационного совета по проблемам народонаселения при Минвузе СССР, работавшего на общественных началах.

С 1963 года— профессор Московского государственного университета, где на протяжении многих лет читал курсы лекций: «Демография», «Теория народонаселения», «Система знаний о народонаселении».

В 1964 году совместно с рядом учёных Д. И. Валентей выступал на страницах газеты «Известия» со статьями, обосновывавшими необходимость организации специального научного учреждения по изучению народонаселения. Одновременно Дмитрий Игнатьевич обратился с предложением в правительственные органы и к руководству МГУ.

В феврале 1965 года последовало распоряжение Совета Министров РСФСР об организации на экономическом факультете МГУ Проблемной лаборатории по вопросам изучения народонаселения (ПЛН), руководителем которой стал Д. И. Валентей. А в сентябре 1967 года приказом Минвуза СССР и ректора МГУ была создана кафедра народонаселения на экономическом факультете МГУ. Заведующим был также назначен Д. И. Валентей, проработавший в этой должности до 1991 года.

Также был председателем Научного совета МГУ «Проблемы народонаселения и занятость». Научный руководитель Курсов ООН по демографии при МГУ для специалистов из развивающихся стран (1975), специального отделения для переподготовки кадров в области демографии (1984).

Сын Сергей (род. 1952) — экономист, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Научные достижения 
Область научных интересов: демография, теория и политика народонаселения — экономические аспекты.

Проводил комплексные исследования народонаселения, в центре которых была демография как самостоятельная наука, изучающая сложные общественно-естественные процессы.

Многие подходы, понятия, гипотезы, выдвинутые или разработанные учёным и его сотрудниками в 1960—1980 годы сохранили своё значение и в настоящее время. Среди них — комплексный подход, необходимость интеграции знаний различных дисциплин при решении проблем народонаселения, анализ воспроизводства населения в широком историко-социальном и экономическом контексте, акцент на качестве и развитии населения, уточнение понятийного аппарата, места демографии в системе наук, обоснование активной политики населения и демографической политики, программно-целевого подхода к их организации.

Подготовил около 40 кандидатов наук. Опубликовал более 250 научных работ.

Под руководством Д. И. Валентея был подготовлен и издан в 1985 году «Демографический энциклопедический словарь».

Награды и премии 
 Награждён орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени и 13 медалями.
 Лауреат Ломоносовской премии (1973).

Память 
Центр по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова регулярно проводит международную научную конференцию — «Валентеевские чтения ».

VI-е Валентеевские чтения прошли 22-24 апреля 2010 года  в Москве. Конференция была приурочена к 45-летию создания Лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ и 25-летию выхода в свет «Демографического энциклопедического словаря». На конференции освещались вопросы исторической демографии, исторические аспекты развития населения, демографических концепций и демографической политики в России и за рубежом.

Основные научные труды 
 Основы демографии. (в соавторстве). — Первое издание: М.: Статистика, 1980, 295 с.; второе издание: М.: Мысль, 1989. 288 с.
 Реакционные теории народонаселения периода общего кризиса капитализма. — М.: Соцэкгиз, 1963. — 270 с.
 Теория и политика народонаселения. — М.: Высшая школа, 1967. — 184 с.
 Валентей Д. И., Зверева Н. В. Изучение народонаселения: вопросы методологии. — М.: Изд-во МГУ, 1987. — 156 с.

Вышли под редакцией
 Демографический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1985. — 608 с.
 Библиографии по проблемам народонаселения: 1965—1968, 1960—1971, 1972—1975, 1975—1978, 1979—1983.
 СССР — демографический диагноз. — М.: Прогресс, 1990. — 696 с.
 Народонаселение. Современное состояние научного знания./ Под ред. Д. И. Валентея, А. С. Первушина. — М.: Изд-во МГУ, 1991. — 231 с.
 Система знаний о народонаселении. — Первое издание: М.: Статистика, 1976. 368 с.; второе издание: М.: Высшая школа, 1991. 255 с.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Экономический факультет МГУ — Валентей Дмитрий Игнатьевич 
 80 лет со дня рождения Дмитрия Игнатьевича Валентея 
 Летопись Московского университета. Валентей Дмитрий Игнатьевич 
 Статья  на сайте сайте МПГУ

Демографы СССР
Социологи СССР
Экономисты СССР
Демографы России
Социологи по алфавиту
Выпускники МГПИ им. Потёмкина
Преподаватели экономического факультета МГУ
Похороненные на Ваганьковском кладбище